Die Umschrift der äthiopischen Schrift dient der Überführung äthiopischer Schriftzeichen in andere Schriftsysteme, insbesondere in das lateinische (englisch romanization). Als Hauptstandard hat sich das in der Encyclopaedia Aethiopica (EAE) verwendete System herausgebildet.

Grundzüge 
Da die äthiopische Schrift als Abugida Vokale bereits enthält, bedarf ihre Umschrift im Gegensatz zu den Schriften anderer semitischer Sprachen (Arabische Schrift, Hebräische Schrift) keiner zusätzlichen Vokalisierung. Gleichwohl handelt es sich nicht um eine Umschrift allein aufgrund der Schreibung; vielmehr finden in der Regel gewisse rein lautliche Phänomene Berücksichtigung. Das betrifft zunächst einmal die sechste Vokalreihe (Vokallosigkeit oder Schwa) und die Konsonantenlängung (dargestellt durch Verdoppelung, z. B.  gäna ‚schon‘ vs. gänna ‚Weihnachten‘); die Umkehrbarkeit bleibt insofern erhalten. Manche Umschriftsysteme gehen bei der Berücksichtigung der Lautung weiter, indem sie innerhalb der ersten Vokalreihe differenzieren (z. B. ä vs. a = vierte Reihe) und Konsonantenzeichen gleicher Lautung (amharisch z. B. ሀ, ሐ, ኀ = h; ሠ, ሰ = s; ጸ, ፀ = ṣ) zusammenfassen; hierbei geht die Umkehrbarkeit verloren. Soweit die Zeichenzuordnung für die Umschrift nicht eindeutig aus der Schreibung folgt, sind Wörterbücher heranzuziehen, beispielsweise die von Thomas Leiper Kane.

Tabellen

Konsonanten

Vokale

Zahlzeichen

Beispiel

Einzelnachweise 

Umschrift für äthiopische Schrift